Župnija Sv. Duh pri Škofji Loki je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Škofja Loka nadškofije Ljubljana.

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Sv. Duh pri Škofji Loki
Dekanija Škofja Loka